Vochysiaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Vochysiaceae ingår i ordningen myrtenordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Vochysiaceae 241 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen